

Navires 
De nombreux navires de guerre, ainsi que trois classes de navires portent le nom d’Invincible:

 les  français ;
 les  britanniques ;
 le RSS Invincible de la marine de Singapour ;
 les

Cinéma 
 Invincible, film de Yuri Boretski sorti en 1983 ;
 Invincible, film de Werner Herzog sorti en 2001 ;
 Invincible, film d'Ericson Core sorti en 2006 ;
 Invincible, film d'Angelina Jolie sorti en 2014.

Télévision 

 , téléfilm réalisé par Jefery Levy, produit par Mel Gibson et Jet Li sorti en 2001 ;
 Invincible, épisode de la série télévisée Stargate Atlantis diffusé le  sur Sci Fi Channel ;
 Invincible, série télévisée d'animation adaptée des comics Invincible et diffusée en 2021.

Musique

Album 
 , album de Five sorti le  ;
 Invincible, album de Skillet sorti le  ;
 Invincible, album de Michael Jackson sorti le  ;
 Invincible, album de Two Steps from Hell sorti en  ;
 , album de Lemar  sorti le .

Chanson 

 Invincible, sixième titre de Black Holes and Revelations, le quatrième album de Muse ;
 Invincible, premier titre de Oh No, le deuxième album du groupe OK Go, et sixième single du groupe ;
 Invincible, chanson de Michael Jackson présente sur l'album du même nom.
 Invincible, chanson de Carola (2006)
Invincible est un titre symphonique vocal composé par Russell Brower, interprété dans sa version originale par Jillian Aversa pour la voie principale. Ce morceau, à l'origine créée pour la bande sonore de World of Warcraft, a dépassé ce statut, pour être intégré aux standards de la musique classique par la radio Classic FM en 2014 : The Hall of Fame.
 Invincible, première chanson de Meet the Woo 2, album du rappeur américain Pop Smoke

Littérature et bande dessinée 

 Invincible : super-héros éponyme de la série de comics ;
 Invincible : nouvelle de Terry Brooks dans l'univers de Shannara ;
 Invincibles : série de bande dessinée réunionnaise ;
 Invincible est un roman écrit par Troy Denning et placé dans l'univers Star Wars.

Voir aussi 

 
 The Invincibles : surnom de l'équipe d'Australie de cricket qui effectua une tournée en Angleterre en 1948

Notes et références 

Homonymie de titre